Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2016. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 15 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 17. Juli 2016 stattfand. Thiago Monteiro bekam als an eins gesetzter Spieler in der ersten Runde ein Freilos.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 92 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Saanen